Giaime – nome proprio di persona italiano maschile
Giaime – rapper italiano
MC Giaime – rapper e writer italiano